Groß Friedrichsgraben, auch Groß-Friedrichsgraben geschrieben, war bis 1918 der Name zweier Orte in Ostpreußen:

 Groß Friedrichsgraben I, 1918 bis 1946: Hindenburg, Kreis Labiau, seit 1946: Belomorskoje, Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Groß Friedrichsgraben II, 1918 bis 1946: Ludendorff (Kreis Labiau), nach 1946 erloschener Ort im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
Großer Friedrichsgraben
Friedrichsgraben